IBP steht für:

 Bureau International Permanent de la Paix, Internationales Ständiges Friedensbüro
 Fraunhofer-Institut für Bauphysik
 import blocking peptide, ein Peptid und potentieller Wirkstoff gegen Herzinsuffizienz 
 
 Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder
 Intercontinental Book and Publishing GmbH (Verlag) Wer Ist Wer
 Internationale Bibliographie zur Papiergeschichte, fachliches Nachschlagewerk für die Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek
 Integrative Body Psychotherapy
 International Banking Package
 „invasive blood pressure“, englische Bezeichnung für eine invasive oder direkte Blutdruckmessung in der Medizin
 Bibliographie: Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae asservantur (Breslau 1970)

IBP